Маре́,  — французская фамилия (букв. «болото»), распространённая также среди африканеров, а также топоним.

Фамилия 
 Маре, Джессика (род. 1985) (Marais) — австралийская модель и актриса.
 Маре, Жан (Marais) (1913—1998) — французский актёр, постановщик, писатель, художник, скульптор, а также каскадёр.
 Маре, Марен (Marais) (1656—1728) — французский композитор и гамбист.
 Маре, Сириль (род. 1987) — французский дзюдоист, призёр чемпионатов Европы и Европейских игр.
 Маре, Стив (Mahre) (род. 1957) — американский горнолыжник, призёр Олимпийских игр и чемпион мира в слаломе. Близнец Фила Маре.
 Маре, Фил (Mahre) (род. 1957) — американский горнолыжник, олимпийский чемпион (1984) и серебряный призёр Олимпийских игр (1980) в слаломе. Близнец Стива Маре.
 Маре, Ханс фон (Marées) (1837—1887) — немецкий художник и график, представитель немецкого символизма.
 Маре, Этьен-Жюль (Marey) (1830—1904) — французский физиолог, фотограф и изобретатель, президент французской Академии наук (с 1895 г.).
 Маре, Юг-Бернар (Maret) (1763—1839) — французский дипломат, журналист, адвокат, политик и государственный деятель, премьер-министр Франции.

Топоним 
 Маре (Marais) — квартал в Париже.
 Маре (Maré) — остров в группе Луайоте в Новой Каледонии.
 Маре — прежнее название села Марьяновка в Красногвардейском районе Крыма.
 Маре — ряд топонимов в Румынии.
 Маре (остров, Румыния) (en) — остров в Румынии